Сезон 1997—1998 у Національній лізі А — 101-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Грассгоппер.

Перший етап

Другий етап

Чемпіонський раунд

Втішний раунд

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1998
Швейцарія
Швейцарія
1997 у швейцарському спорті
1998 у швейцарському спорті